South Sea Love – film del 1923 diretto da David Selman
 South Sea Love – film del 1927 diretto da Ralph Ince